Уолтер Браун (, 31 мая 1925 — 15 апреля 2011, Ботани, штат Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийский байдарочник, бронзовый призёр Олимпийских игр в Мельбурне (1956).

Выступал за клуб Surf Maroubra. На летних Олимпийских играх в Мельбурне (1956) вместе с Деннисом Грином стал бронзовым призёром в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 10 000 м.

Ссылки 
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/br/walter-brown-1.html 
 https://web.archive.org/web/20120324001046/http://www.wa.canoe.org.au/default.asp?Page=21493

Гребцы на байдарках и каноэ Австралии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1956 года
Гребцы на байдарках и каноэ по алфавиту